Localidades nos Estados Unidos
 Monroeville (Alabama)
 Monroeville (Indiana)
 Monroeville (Ohio)
 Monroeville (Pensilvânia)
 Monroeville (Nova Jérsia)